Charles Bathurst,  Bledisloe, né le  à Londres et mort le  à Lydney (Gloucestershire), est un administrateur colonial  et homme d'État britannique, 4 gouverneur général de Nouvelle-Zélande, en fonction du  au .

Biographie

Notes et références 

Naissance en septembre 1867
Naissance à Londres
Décès en juillet 1958
Décès dans le Gloucestershire
Décès à 90 ans
Gouverneur général de Nouvelle-Zélande
Administrateur colonial britannique
Docteur honoris causa de l'université de Bristol
Membre du Conseil privé du Royaume-Uni
Chevalier commandeur de l'ordre de l'Empire britannique
Chevalier grand-croix de l'ordre de Saint-Michel et Saint-Georges
Vicomte de la pairie du Royaume-Uni
Étudiant de l'University College (Oxford)
Chevalier de grâce du très vénérable ordre de Saint-Jean